Орепи:
 Орепи — село в Житомирській області (Україна)
 Орепи — станція Південно-Західної залізниці